Závod s hromadným startem mužů na Zimních olympijských hrách 2022 se konal v hale National Speed Skating Oval v Pekingu dne 19. února 2022.

Závod vyhrál Belgičan Bart Swings, druhý skončil Jihokorejec Čong Če-won a třetí jeho krajan I Sung-hun. Češi v závodě nestartovali.

Výsledky

Semifinále 
Z každé ze dvou semifinálových jízd postoupilo osm nejlepších závodníků do finále.

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu s hromadným startem mužů , olympics.com
  Oficiální výsledky první semifinálové jízdy závodu s hromadným startem mužů, isuresults.eu
  Oficiální výsledky druhé semifinálové jízdy závodu s hromadným startem mužů, isuresults.eu
  Oficiální výsledky finálové jízdy závodu s hromadným startem mužů, isuresults.eu

Muži hrom